est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens appartenant au sous-groupe également éteint des rubidgéinés, ayant vécu durant le Permien supérieur dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. Une seule espèce est connue, Leontosaurus vanderhorsti, décrite en 1950 par le paléontologue Robert Broom (1866-1951) et la mammalogiste  (1924-2006).

Découverte 
L'animal est connu de la , au sein de la , en Afrique du Sud.

Classification

Historique 
Leontosaurus partage de nombreuses caractéristiques avec les genres Rubidgea et Clelandina, ce qui a conduit certains auteurs à employer ces noms comme des synonymes. Cependant, en raison de la classification complexe de Rubidgeinae et ne sachant pas si Leontosaurus, Clelandina, Dinogorgon et Rubidgea représentent un unique genre ou non, les chercheurs décident de les classer dans la tribu des Rubidgeini, en attendant un examen plus approfondi.

Phylogénie

Cladogramme dans Gorgonopsia

Galerie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Therapsida
 Gorgonopsia
 Rubidgeinae
 Rubidgea

Références taxonomiques 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Gorgonopsia
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1950
Taxon fossile décrit par Robert Broom